Malvarosa (o malva rosa) è un nome comune usato per identificare alcune piante molto diverse tra loro:
 Pelargonium graveolens
 Alcea rosea
Hibiscus mutabilis